S-35 — германский миноносец типа S-33 постройки 1887 года.
 S-35 — германский большой миноносец (эсминец) типа S-31 постройки 1914 года.
 S35 (танк) — французский средний танк 1930-х годов.